El término AGE, una sigla, puede referirse:

a los ácidos grasos esenciales;
a la Administración General del Estado;
a Age of Empires, la serie de videojuegos creada por Ensemble Studios y Microsoft;
a Age of Mythology, el videojuego creado por Ensemble Studios;
a la Agrupación de Guerrilleros Españoles;
a la Alternativa Galega de Esquerda;
a la Asociación Galega de Editores;
a la Asociación de Geógrafos Españoles;
a Advanced Glication End products.

Acrónimos
Siglas